Період Чжаньго (Китай)
Період Сенґоку (Японія)